Daphne eller Dafne har flere betydninger:
 Daphne er en figur i græsk mytologi
 Dafne er en planteslægt
 Dafne er en opera fra 1597 af Jacopo Peri, se Dafne (Jacopo Peri).
 Daphne er en opera af Georg Friedrich Händel, se Daphne (Händel).
 Daphne er en opera af Richard Strauss, se Daphne (Richard Strauss).
 Daphne var en forstad til de hellenistiske seleukidekongers hovedstad Antiochia.
 Daphne er en by i den amerikanske delstat Alabama, se Daphne (Alabama).